Peudonereis anomala är en ringmaskart som beskrevs av Gravier 1900. Peudonereis anomala ingår i släktet Peudonereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
anomala